Морозки — остановочный пункт Савёловского направления и Большого кольца Московской железной дороги (совмещённый участок) в Дмитровском городском округе Московской области. Открыта в 1964 году.

Пассажирская инфраструктура 
Имеются две боковые платформы, которые начинаются от автомобильного путепровода Московского Малого Кольца. На западной платформе расположено кассовое помещение. 
В 2011—2012 гг. проведена полная реконструкция обеих платформ (построены новые).

Возле располагается автобусная остановка «Деревня Морозки» на автомобильной трассе . От названия бывшей деревни, видимо, станция и получила своё название. Также рядом проходит автомобильная трасса .

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов.
 Панорама станции на Google Street Viev

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дмитровского городского округа